Министерство водных ресурсов Индии отвечает за разработку и администрирование норм, правил и законов, касающихся развития и регулирования водных ресурсов в Индии. В настоящее время главой министерства является министр Кабинета Паван Кумар Бансал.

Ссылки 
Официальный сайт

Министерства Индии
Индия
Организации, основанные в 1985 году